ТЕС Hamma I, II — теплова електростанція на півночі Алжиру, одна з кількох розташованих у столичному регіоні.

Ще з 1910-х років забезпечення району міста Алжир здійснювалось двома вугільними електростанціями — ТЕС Hamma (64 МВт) та менш потужною ТЕС Алжир-Порт (34 МВт). На початку 1960-х, із запуском в експлуатацію супергігантського газового родовища Хассі-Р'Мель, електроенергетика країни почала перехід на природний газ. При цьому ведучою тепловою електростанцією столичного регіону стала друга із згаданих ТЕС, де ввели нову паротурбінну чергу потужністю 120 МВт. Що стосується ТЕС Hamma, то на ній у 1972-му запустили дві газові турбіни потужністю по 20 МВт. Це зробило її однією з двох перших алжирських газотурбінних станцій поряд з ТЕС Ghardaia (центральний регіон країни), яку вона втім більш ніж вдвічі перевищувала за потужністю — 40 проти 17 МВт.

А у 2002 році на цій площадці ввели нову чергу (ТЕС Hamma ІІ), що започаткувала цілу серію потужних газотурбінних та парогазових електростанцій, за допомогою яких Алжир намагався впоратись з наростаючим енергодефіцитом. Ця черга складається із двох газових турбін Ansaldo-Siemens типу AE94.3A потужністю по 209 МВт.

Видача продукції відбувається по ЛЕП, що працює під напругою 220 кВ.

Примітки 

Hamma
Hamma